Manuel Tarín Alonso (Barcelona, 1951), advocat i periodista esportiu català
 Manuel Tarín i Iglesias (Barcelona, 1919 – 2007), periodista català, germà del també periodista Josep Tarín i Iglésias 
 Manuel Tarín i Romans (València, 1938 - 2002), polític i promotor cultural valencià